

Patronyme 

Jacques de Malenfant (c. 1540-1605), parlementaire et bibliophile français ;
Anna Malenfant (1902-1988), cantatrice canadienne ;
Bill Malenfant (1929-2016), gérant et homme politique canadien ;
Raymond Malenfant (1930-2022), homme d'affaires canadien ;
Paul Chanel Malenfant (1950-), écrivain et professeur canadien ;

Œuvres 
Malenfant (2011), une série télévisée sur la vie de Raymond Malenfant.

Voir aussi
Bonenfant